Финал Кубка Хорватии по футболу 2007 годов — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2006/07, в котором встречались «Динамо» из Загреба и «Славен Белупо» из Копривницы. Двухматчевое противостояние закончилось победой «Динамо» с общим счётом 2:1.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2007
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Май 2007 года
События 9 мая
Спортивные соревнования в Загребе
События 26 мая
Спорт в Копривнице
Спорт в Хорватии в 2007 году